Petrich ist der Name folgender Personen:

 Ernst Petrich (1878–1964), deutscher Maler und Grafiker
 Franz Petrich (1889–1945), Journalist und Politiker (SPD)
 Georg Petrich, deutscher Architekt
 Henryk Petrich (* 1959), polnischer Boxer
 Hermann Petrich (1845–1933), deutscher Superintendent und Schriftsteller

Siehe auch:
 Peterich
 Pettrich
 Petritsch (Begriffsklärung)